Mittelbau bezeichnet

 das nationalsozialistische Konzentrationslager Dora-Mittelbau
 den so genannten akademischen Mittelbau
 bei Fahrgeschäften das zentrale Element, auf dem das Fahrgeschäft aufgebaut ist; oft ein einzelner Trailer
 Differenzierter Mittelbau bezeichnet das Modell einer Schulform, die einer Realschule vergleichbar war; entstanden in den 1930er Jahren